Ма́рьина ро́ща:

Марьина роща — роща (лиственный лесок), названная в честь Марьи.

Топонимы 
В Москве
 Марьина Роща — район Москвы.
 Марьина Роща — внутригородское муниципальное образование города Москвы, границы которого совпадают с границами одноимённого района.
 Марьина Роща — бывший муниципальный округ в Москве, территория которого вошла в район Марьина роща.

 «Марьина Роща» — остановочный пункт Рижского направления МЖД в составе МЦД-2 и МЦД-4.
 Проезд Марьиной Рощи
 Улица Марьиной Рощи

Другие
 Марьина Роща — кладбище в Советском районе Нижнего Новгорода.
 Марьина роща — лесной массив в Советском районе Нижнего Новгорода.
 Марьина Роща — село в Краснодарском крае, близ Геленджика.
 Марьина Роща — село в Петропавловском районе Днепропетровской области Украины.

В культуре 
 «Марьина роща» (1809) — повесть В. А. Жуковского.
 «Марьина роща» — неоконченная опера Константина Галлера (1845—1888).
 «Марьина роща» (1990) — песня композитора Евгения Мартынова на стихи поэта Ильи Резника; последняя исполненная песня Евг. Мартынова.
 «Марьина роща» (2013) — российский телесериал.

См. также 
 Марьино